Comitatul Cedar, conform originalulului din limba engleză, Cedar County, este numele a trei comitate existente, a unuia propus și a altor două care au fost desființate.

Comitate existente 
 Comitatul Cedar, statul 
 Comitatul Cedar, statul 
 Comitatul Cedar, statul

Altele 
 Cedar County, Choctaw Nation (Indian Territory), desființat în 1907
 Cedar County, statul Utah, desființat în 1862
 Cedar County, statul Washington, propus dar nerealizat

Vezi și 
 Cedar (dezambiguizare)